Convento di Santa Croce – complesso architettonico di Sant'Anatolia di Narco
Convento di Santa Croce – complesso presso l'omonima basilica (Firenze)
Convento di Santa Croce – complesso architettonico a Batignano (Grosseto)